Bedrijf
 Brouwerij Verstraeten, voormalige brouwerij in de Belgische plaats Kalken

Familie
 Verstraeten, Vlaamse familie van drie generaties kunstenaars die elk als schilder, tekenaar en leraar aan de academie hun sporen verdienden

Personen met de achternaam Verstraeten
 Dany Verstraeten, Belgisch journalist, nieuwslezer en presentator
 Edmond Verstraeten, Belgisch kunstschilder en etser
 François Verstraeten, Belgisch wielrenner
 Frank Verstraeten, Belgisch ondernemer en diskjockey, bekend onder het pseudoniem "DJ Fou"
 Gilles Verstraeten, Belgisch politicus
 Jan Verstraeten, Belgisch veldrijder
 Jari Verstraeten, Belgisch wielrenner
 Jordy Verstraeten, Belgisch voetballer
 Jos Verstraeten, Belgisch minderbroeder en pastoor
 Julien Verstraeten, Belgisch politicus
 Liesbet Verstraeten, Belgisch actrice
 Maria Verstraeten, Belgisch onderwijzeres
 Mike Verstraeten, Belgisch voetballer
 Triphon Verstraeten, Belgisch wielrenner
 Wim Verstraeten, Belgisch ballonvaarder

Zie ook 
 Verstraete (doorverwijspagina)

Nederlandse of Vlaamse achternaam